Hutchison est un nom d'origine anglo-saxonne porté par :

Patronyme 
 Alexander Cowper Hutchison (1838 - 1922), architecte montréalais.
 Alice Hutchison (1874–1953), médecin britannique.
 Anna Hutchison (1986-), actrice néo-zélandaise.
 Brian Hutchison (1975-), acteur américain ;
 Claude B. Hutchison (1885 – 1980), botaniste américain.
 Charles Hutchison (1879-1949), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Don Hutchison, footballeur.
 Fiona Hutchison, actrice britannico-américaine.
 Frank Hutchison (1897-1940), chanteur de blues américain.
 Graham Seton Hutchison (1890-1946), militaire, écrivain et militant fasciste britannique.
 Gus Hutchison, pilote de Formule 1.
 Heather Hutchison, musicien canadien.
 Henry Hutchison (1997-), joueur de rugby australien.
 James Hutchison (1859-1909), homme politique australien.
 James Hutchison (1893-1979), homme politique britannique.
 Jock Hutchison, golfeur.
 Kathleen Hutchison, producteur de télévision britannique.
 Kay Bailey Hutchison (1943-), sénatrice du Texas.
 Ken Hutchison (1943-2021), acteur britannique.
 Natacha Hutchison, actrice néozélandaise.
 Paul Hutchison, politicien néozélandais.
 Richard Hutchison (1812-1891), homme politique canadien.
 Ross Hutchison, guitariste du groupe de Ska The Managers.
 Terence W. Hutchison, économiste américain ;  
 Tommy Hutchison, footballeur écossais.
 William Bruce Hutchison, auteur et journaliste canadien.

Divers
Hutchison Whampoa, une importante société de Hong Kong

Homonymie de patronyme